Lipowo ist ein polnischer und auch russischer () Ortsname:

 Polen:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Lipowo (Biskupiec), Dorf im Powiat Olsztyński (Lipowo, 1933–1945 Lindenhorst, Kreis Rößel, Ostpreußen)
 Lipowo (Kozłowo), Dorf im Powiat Nidzicki (Lippau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen)
 Lipowo (Kruklanki), Dorf im Powiat Giżycki (Lipowen, 1938–1945 Lindenheim, Kreis Lötzen, Ostpreußen)
 Lipowo (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki (Leip, Kreis Osterode, Ostpreußen)
 Lipowo (Piecki), Dorf im Powiat Mrągowski (Lindendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen)
 Lipowo (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński 
 Lipowo Kurkowskie, Dorf im Powiat Olstyński (Lindenwalde, Kreis Osterode, Ostpreußen)
 Woiwodschaft Lebus:
 Lipowo (Drezdenko), Siedlung im Powiat Strzelecko-Drezdenecki
 Woiwodschaft Masowien:
 Lipowo (Wiązowna), Dorf im Powiat Otwocki
 Woiwodschaft Podlachien:
 Lipowo (Bargłów), Siedlung im Powiat Augustowski
 Lipowo (Giby), Siedlung im Powiat Sejneński
 Lipowo (Raczki), Dorf im Powiat Suwalski
 Lipowo (Sztabin), Dorf im Powiat Augustowski
 Lipowo (Szypliszki), Dorf im Powiat Suwalski

 Russland:
 Oblast Archangelsk:
 Lipowo (Archangelsk)
 Oblast Kaliningrad:
 Lipowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew (Kulligkehmen, 1938–1946 Ohldorf, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Oblast Leningrad:
 Lipowo (Leningrad, Kingissepp)
 Lipowo (Leningrad, Luschski Ujesd)
 Oblast Smolensk:
 Lipowo (Smolensk)
 Oblast Tula
 Lipowo (Tula)
 Republik Udmurtien:
 Lipowo (Udmurtien)
 Oblast Wologda:
 Lipowo (Wologda, Kirillow)
 Lipowo (Wologda, Nikolsk)